En France, une IPCS est un dispositif technique qui permet la circulation en sens inverse des trains sur les deux voies d'une section de ligne à double voie.
 En informatique, ipcs est une commande Linux en relation avec la communication inter-processus.